Йёста Лёфгрен: Лёфгрен, Йёста (1891—1932) — финский футболист.
 Лёфгрен, Йёста (1923—2006) — шведский футболист.